Утяй — деревня в Бардымском районе Пермского края. Входит в состав Красноярского сельского поселения.

По результатам переписи 2010 года численность населения составила 0 человек.

В 2005 году численность населения составляла 1 человек.

Находится примерно в 10 км к востоку от центра села Барда.

Примечания  

 

Населённые пункты Бардымского района